Елпа́тьево — село в Переславском районе Ярославской области при реке Нерли.

Постоянное население на 1 января 2007 года — 11 человек.

История 

В 1560 году князь Димитрий Оболенский заложил Елпатьево властям Троице-Сергиева монастыря. В начале XVII столетия Лжедмитрий отдал это село владимирскому воеводе Михаилу Вельяминову.

В 1628 году церковь Вознесения Христова существовала не в самом селе Елпатьеве, а в версте от него на погосте на берегу реки Нерли. У церкви был придел великомученицы Параскевы. На погосте церковь существовала до 1711 года.

В 1711 году вотчинник села Елпатьева стольник Семён Васильев Готовцев перенёс церковь в село. Новая деревянная церковь имела также два престола в честь Вознесения Господня и святой мученицы Параскевы Пятницы. Богослужение совершалось тут в зимнее время до 1849 года, когда она сгорела и более уже не восстановлялась.

В 1814 году новый вотчинник села Елпатьева камергер Павел Петрович Нарышкин на свои средства начал строить каменный храм. Постройка продолжалась 15 лет, новый храм был освящён в 1829 году. Престолов в каменном храме три: в честь Вознесения Господня, святых апостолов Петра и Павла и святой великомученицы Параскевы.

Ныне церковь находится в плачевном состоянии, однако в 2008 году была проведена уборка в храме и частичная консервация здания.

В Елпатьеве была земская народная школа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района